

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Zieleniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Zieleniew – część wsi Nowe Ktery w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Zieleniew – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Daszyna

Zobacz też 
 Zieleniewo